Elitettan 2022 var den tionde säsongen av Elitettan. När Morön BK utgick från Elitettan fick Rävåsens IK (RIK Karlskoga) platsförfrågan, och tackade ja. Ett kvalspel infördes också, där laget på tredjeplats får möta det tolfteplacerade laget från Damallsvenskan 2022 om en plats i Damallsvenskan 2023.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Damallsvenskan 2023

Se även
 Allsvenskan 2022
 Damallsvenskan 2022
 Superettan 2022
 Ettan 2022 (herrar)
 Division 1 för damer 2022
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023 (damer)

Källor
 Officiell hemsida
 Svenskfotboll.se

Referenser

Fotboll i Sverige 2022
Fotbollssäsongen 2022
2022